Calycina — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1821 року.

Класифікація 
До роду Calycina відносять 244 видів:

Примітки

Джерела 
 Gray, S.F. 1821. A natural arrangement of British plants. 1:1-824 - P.669

Роди грибів